{{Hiero|Номарх|D2:D21-N1:D1-O29:D36-G1-A1-N24:X1*Z1Heri-tep-aa-sepatḤrj-tp- 7px3-sp3t Великий руководитель области
или
F4-X1:D36
или
F4:D36  Hatia (Hati-a) Ḥ3tj- 7pxномарх, граф
Детерминатив:
A1|align=right|era=egypt}}Номарх (; ) — должность управителя нома () в Эллинистическом Египте и также принятое в историографии название чиновников c теми же полномочиями во времена Династического периода Египта. Являлся представителем фараона, а также осуществлял контроль и управление административной областью. В греческом языке существовало понятие номархия () — звание или должность номарха, а в Эллинистическом Египте иногда так же называлось управляемое номархом земельное владение, часто не совпадающее с границей нома.

В его полномочия входили сбор налогов, судебные функции, набор и обеспечение войск, хозяйственное администрирование.

 Династический период 
Титул номарха ( — наместник или  — великий предводитель'') иногда напрямую давался фараоном, а иногда передавался по наследству. Обычно наследственная передача титула практиковалась во время промежуточных периодов истории Египта, когда ослабление центральной власти приводило к усилению соперничества номархов с фараонами и между собой. В такие смутные времена личные амбиции и возможности некоторых номархов позволяли им добиваться большей самостоятельности и обособления своего нома, что, в свою очередь, приводило к дроблению территории Египта и даже иногда падению власти фараона. Известны случаи узурпации номархами права на корону, некоторые из которых привели к возникновению новых сильных династий, восстанавливающих централизованную власть в стране.

Эллинистический период 
В Эллинистическом Египте номархи стали постепенно уступать власть назначаемым в номы стратегам. Эти должности были введены Птолемеем I (правил в 323—283 годы до н. э.), как следствие завоевания Египта греко-македонянами. Стратег был военно-административной опорой Птолемеев и обеспечивал необходимый для правительства порядок и нормальное функционирование номовых ведомств. Птолемей II (правил в 285—246 годы до н. э.) окончательно распределил административные функции, номовые чиновники теперь формально подчинялись царю, а реально — назначаемому представителю царя — стратегу, к которому переходит военно-политическая власть в номе. Номарх становится управляющим царскими владениями, фактически его полномочия сводятся к функциями чиновника по сельскохозяйственному ведомству. Он осуществляет надзор за первичной обработкой целины, являвшейся обычно царской землей, и контроль обширных территорий — номархий, часто не совпадавших с границами номов.

Примечания

Ссылки 
 «Египтологический изборник».

Должности и титулы Древнего Египта